Hluboká può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Hluboká, comune del distretto di Chrudim, nella regione di Pardubice
Hluboká nad Vltavou, città del distretto di České Budějovice, in Boemia Meridionale
Hluboká, frazione del comune di Krucemburk
Hluboká, frazione del comune di Kdyně
Hluboká, frazione del comune di Milhostov
Hluboká, frazione del comune di Trhová Kamenice
Hluboká, frazione del comune di Dešná
Hluboká, frazione del comune di Žihle
Hluboká, frazione del comune di Nalžovice
Hluboká, frazione del comune di Sruby
Hluboká, frazione della città di Liberec
Hluboká, frazione della città di Borovany